Osoby o tym nazwisku:
 Medard Downarowicz – polski działacz polityczny
 Stanisław Downarowicz – polski działacz polityczny, inżynier
 Stefan Downarowicz – polski architekt
 Tomasz Downarowicz – polski inżynier podstawowych problemów techniki